Королевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Королевский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 581 человек, в том числе 276 мужчин и 305 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 568 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Королевский,
 посёлок Латкинский.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края